Gustaaf Devolder, Belgisch dirigent
 Joseph Devolder, Belgisch politicus
 Stijn Devolder, Belgisch wielrenner